Морай () — город в Перу примерно в 50 км на северо-восток от Куско, рядом с городом Марас. Город Морай славится крупным комплексом руин времён инкской цивилизации. Среди руин выделяются огромные круглые террасы — предположительно памятники террасного земледелия. Глубина колодцев составляет до 30 м в глубину. Как и во многих других памятниках инкской культуры, в Морае существовала сложная система сельскохозяйственной ирригации для подачи воды к растениям.

Населённые пункты по алфавиту
Археология в Перу
История Перу
Города инков